Judo na Letniej Uniwersjadzie 2017 – zawody judockie rozegrane w dniach 20–24 sierpnia w ramach letniej uniwersjady w Hsinchu County Gymnasium. W zmaganiach wzięło udział 415 zawodników z 66 państw.

Medaliści 
 Mężczyźni

 Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letniej Uniwersjady 2017
2017